Pro Patria Finlandia — девятый студийный альбом финской блэк-метал-группы Impaled Nazarene, выпущенный 6 марта 2006 года на лейбле .

Отзывы критиков 
Рюдигер Мюльман из Rock Hard оценил альбом в 6.5 баллов из 10 написал, что иногда музыканты «заходят так далеко, что звучат как Children of Bodom под кайфом», а также назвал трек «One Dead Nation Under Dead God» настоящим хитом.

Список композиций

Участники записи 
 Mika Luttinen — вокал
 Tuomio Louhio — соло-гитара
 Jarno Anttila — ритм-гитара
 Mikael Arnkil — бас-гитара
 Reima Kellokoski — ударные

Примечания 

Альбомы Impaled Nazarene
Альбомы Osmose Productions